Majkowska ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Godlewska-Majkowska (* 1960), polnische Ökonomin
 Justyna Majkowska (* 1977), polnische Sängerin
 Michalina Tatarkówna-Majkowska (1908–1986), polnische Politikerin (PZPR)